Gißlen ist ein Gewässername in der Gemeinde Herrischried, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg:

 Äußere Gißlen, rechter Zufluss der „Hauensteiner“ Murg (zum Hochrhein) nach Herrischried
 Gißlen (Äußere Gißlen), linker Zufluss der Äußeren Gißlen in Herrischried